Hermann Grupe ist der Name folgender Personen:

* Hermann Grupe (Autor) (1881–1949), deutscher Schriftsteller
 Hermann Grupe (Politiker) (* 1956), deutscher Politiker (FDP)